Iskiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Iskowzy/Исковцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Iskiwzi (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Iskiwzi (Lubny)